Nevinný může mít více významů:

 konstatování absence viny, typicky jako výrok soudu

v literatuře
 Nevinný (Ian McEwan) – špionážní román Iana McEwana z roku 1990

v kinematografii
 Nevinný (film, 1976) (orig.  / ) – italsko-francouzský film režiséra Luchina Viscontiho z roku 1976
 Nevinný (film, 1993) (orig. ) – britský film režiséra Johna Schlesingera z roku 1993
 Nevinný (film, 1995) – česká televizní inscenace hry Fritze Hochwäldera z roku 1995 v režii Rudolfa Tesáčka
 Nevinný (film, 2001) (orig. ) – britský televizní film režisérky Sarah Hardingové z roku 2001
 Nevinný (film, 2011) (orig. ) – americký televizní film režiséra Mikea Robeho z roku 2011